The Child Thou Gavest Me – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
The Child Thou Gavest Me – film del 1921 diretto da John M. Stahl